British Open 2003 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 8 och 16 november 2003 i Brighton, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Ronnie O'Sullivan i finalen med 9-6.

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval
I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

2003 i Storbritannien
Snookersäsongen 2003/2004
2003